Megalobrachium är ett släkte av kräftdjur. Megalobrachium ingår i familjen porslinskrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Porslinskrabbor
Megalobrachium